Gaélico puede referirse:
 a cualquiera de las lenguas gaélicas
 al irlandés;  
 al gaélico escocés; o
 al manés.
al pueblo gaélico o relativo a este.